Список эпизодов сериалов «Да, господин министр» и «Да, господин премьер-министр».

Всего было сделано тридцать восемь эпизодов в период с 1980 по 1988. Внесенные в список даты — когда каждый конкретный эпизод был передан по каналу BBC.

«Да, господин министр»

Первый сезон (1980)

Второй сезон (1981)

Третий сезон (1982)

Специальный выпуск (1984)

«Да, господин премьер-министр»

Первый сезон (1986)

Второй сезон (1987—1988) 

Да, господин министр